

Persone
 Christina McHale (1992) – tennista statunitense
 Joel McHale (1971) – comico, attore, sceneggiatore, produttore televisivo e doppiatore statunitense
 Judith McHale (1946) – politica, funzionario, diplomatica e dirigente d'azienda statunitense
 Kevin McHale (1957) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Kevin McHale (1988) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Paul McHale (1950) – politico statunitense

Altro
 McHale Park – stadio di Castlebar, provincia di Connacht, Irlanda